Чивилтик има више значења:

 Чивилтик (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чивилтик (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чивилтик (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику